Simon Brenner est le nom de :
 Simon Brenner, éphémère claviériste du groupe de Pop Talk Talk (1981-1983)

Personnages de fiction 
 Simon Brenner, personnage de plusieurs romans policiers de Wolf Haas (1996-2009)
 Simon Brenner, un des médecins de la série télévisée américaine Urgences (interprété par l'acteur David Lyons)